Sarah puede referirse a:

 Sarah, nombre propio de mujer; de origen hebreo
 Sarah, localidad de la Argentina;
 Sarah (1979), canción de Thin Lizzy;
 Sarah, canción de Eskimo Joe;